Il singolare del torneo di tennis Frankfurt Grand Prix 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Johan Kriek 2-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 John McEnroe (primo turno)
 Guillermo Vilas (primo turno)
 Assente
 Hans Gildemeister (secondo turno)

 Assente
 José Luis Clerc (primo turno)
 Wojciech Fibak (primo turno)
 John Alexander (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Frankfurt Grand Prix 1980